Federico II (), también conocido como Federico el Piadoso () (1418-1478) fue Duque de Brunswick-Luneburgo y Príncipe de Luneburgo entre 1434 y 1457 y entre 1471 y 1478.

Biografía 
Después de la muerte de su padre Bernardo, Federico gobernó el Principado de Luneburgo conjuntamente con su hermano Otón. Lo más destacado de su gobierno fue una importante ampliación del Castillo de Celle y numerosas reformas para mejorar la posición legal de los granjeros frente a sus terratenientes. Después de la muerte de su hermano en 1446, Federico gobernó el principado en solitario. En 1452 hizo construir un monasterio en el Heylig Kreuz ("Santa Cruz") y trajo frailes franciscanos a Celle. En 1457 pasó el gobierno del principado a su hijo, Bernardo, y entró en el monasterio, pero en 1471, después de la muerte de su segundo hijo Otón V, abandonó la vida monástica de nuevo y sostuvo las riendas del poder en nombre de su nieto de 3 años Enrique. Federico fue enterrado en la iglesia del monasterio franciscano que había fundado en Celle.

Descendientes 
En 1437 Federico II contrajo matrimonio con Magdalena (1412-1454), hija del Elector Federico I de Brandeburgo, y tuvo cuatro hijos con ella:
 Bernardo II (m. 1464), desposó a Matilda de Holstein-Schauenburg (m. 1468).
 Otón el Victorioso (1439-1471), desposó a Ana de Nassau-Dillenburg (1441-1514).
 Godofredo (1441-1465), nunca se casó.
 Margarita (1442-1512), desposó al Duque Enrique de Mecklemburgo-Stargard (m. 1466).

Ancestros

Referencias 
 Geckler, Christa (1986). Die Celler Herzöge: Leben und Wirken 1371–1705. Celle: Georg Ströher. 3-921744-05-8. .

Enlaces externos 
The Welfs

Príncipes de Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)
Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XV (casa de Welf)